Michel Morin, idiotisme désignant un homme à tout faire dans quelques régions françaises ;
 Michel Morin (1946-), journaliste canadien ;
 Michel Morin (1948-), personnalité politique canadienne ;
 Michel Morin (1897-), préfet sous le Régime de Vichy ;
 Michel Morin (1945-), préfet honoraire français et expert de la gestion et de la communication de crises civiles.